Buflings ist der Name folgender Orte:

 Buflings (Oberstaufen), Gemeindeteil des Markts Oberstaufen, Landkreis Oberallgäu
 Buflings (Achberg), Wohnplatz der Gemeinde Achberg, Landkreis Ravensburg
 Buflingsried, Gemeindeteil des Markts Scheidegg, Landkreis Lindau (Bodensee)